Крицкий — фамилия. Известные носители:
 Крицкий, Александр Александрович (1888—1982) — участник Белого движения на Юге России, полковник.
 Крицкий, Александр Сергеевич (род. 1985) — российский волейболист.
 Крицкий, Вячеслав Николаевич (род. 1959) — Герой Российской Федерации.
 Крицкий, Николай Степанович (1911—1975) — советский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР (1965).
 Крицкий, Павел Митрофанович (1868—1945) — украинский военный деятель.
 Крицкий, Сергей Николаевич (1900—1984) — советский гидролог, гидротехник.
 Крицкий, Тимофей Викторович (род. 1987) — российский велогонщик.

Топоним 
 Крицкий — хутор, Павловский район, Воронежская область, Россия

См. также 
 Критский